The Three Wise Men – cortometraggio del 1913 diretto da Colin Campbell
The Three Wise Men – cortometraggio del 1916 diretto da Colin Campbell